Kennet Andersson
Kennet (distrito)

Veja também
Kennett

Desambiguação